Оливер Абильгор Нильсен (; ) — датский футболист, полузащитник клуба «Эллас Верона» и сборной Дании.

Клубная карьера 
Воспитанник клуба «Ольборг». 20 июля 2015 года в матче против «Эсбьерга» дебютировал в датской Суперлиге. В своём первом поединке сначала стал виновником пенальти, а затем сравнял счёт. 3 февраля 2020 года Абильгор перешёл в российский «Рубин» на правах аренды до июня 2020 года с опцией выкупа. 1 марта в матче против «Тамбова» дебютировал в РПЛ. По окончании аренды клуб активировал возможностью выкупа и подписал полноценный контракт до июня 2024 года. 21 ноября 2021 года в поединке против «Сочи» Абильдгор забил свой первый гол за «Рубин». 2 сентября 2022 года «Рубин» отдал Абильгора в аренду «Селтику» до лета 2023 года.

Карьера в сборной 
В 2019 году в составе молодёжной сборной Дании Абильгор принял участие в молодёжном чемпионате Европы в Италии. На турнире он сыграл в матче против команды Германии.

В ноябре 2020 года впервые был вызван в основную сборную Дании. Дебютировал 11 ноября 2020 года в товарищеском матче против сборной Швеции (2:0), выйдя на замену вместо Томаса Дилейни, и на 70 минуте получил желтую карточку.

Примечания 

Футболисты Дании
Игроки сборной Дании по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Дании по футболу
Игроки ФК «Ольборг»
Игроки ФК «Рубин»
Игроки ФК «Селтик»